Макс Шлоссер ():
 Шлоссер, Макс (1854—1932) — немецкий палеонтолог.
 Шлоссер, Макс (1835—1916) — немецкий оперный певец.